BBJ kan syfta på:

 BBJ –  en variant av flygplanet Boeing 737, se Boeing Business Jet
 BBJ – en tidigare smalspårig järnväg på Öland, se Borgholm-Böda Järnväg
 BBJ – IATA:s flygplatskod för en flygplats i Bitburg, Tyskland, se  Bitburg Airport